Вижте също: Херцози и крале на лангобардите

Това е Списък на лангобардските кралици, съпруги на крале на лангобардите.

Кралици на лангобардите 

 
 
Списъци на хора